Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2015 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Novak Đoković je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= N Đoković
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= J Nieminen
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=11
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= L Hewitt
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=0
| RD1-score04-5=9

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= P-H Herbert
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5=10
| RD1-seed06=
| RD1-team06= H Chung
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=2
| RD1-score06-5=8

| RD1-seed07=
| RD1-team07= J-L Struff
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=2
| RD1-score07-5=3
| RD1-seed08=27
| RD1-team08= B Tomic
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=2
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=24
| RD1-team09= L Mayer
| RD1-score09-1=79
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= T Kokkinakis
| RD1-score10-1=67
| RD1-score10-2=63
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=PR
| RD1-team11= J Tipsarević
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=2
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= M Granollers
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= M İlhan
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=64
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= J Janowicz
| RD1-score14-1=64
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=77
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= L Pouille
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=3
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=14
| RD1-team16= K Anderson
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= N Đoković
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= J Nieminen
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= P-H Herbert
| RD2-score03-1=63
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=65
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=27
| RD2-team04= B Tomic
| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=77
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=24
| RD2-team05= L Mayer
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=64
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= M İlhan
| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=66
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=4
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=14
| RD2-team08= K Anderson
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=78
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= N Đoković
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3='''6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=27
| RD3-team02= B Tomic
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=3
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=24
| RD3-team03= L Mayer
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=66
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=14
| RD3-team04=

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2015